Альберобе́лло () — коммуна в провинции Бари, итальянской области Апулия. Коммуна знаменита уникальными сооружениями — труллами, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

Население составляет 10 654 человек (2004 год), плотность населения —261 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 70011. Телефонный код — 00080.

Святыми покровителями города являются Косма и Дамиан. Праздник города ежегодно празднуется 25 сентября — 27 сентября.

Города-побратимы 
  Сиракава-го и Гокаяма, Япония (2005)
  Монте-Сант'Анджело, Италия (2013)
  Андрия, Италия (2013)

Ссылки 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Италии
Всемирное наследие в Италии
Долина Итрии